Alan Kelly est un nom porté par :

 Alan Kelly Sr (1936-2009), footballeur et entraîneur irlandais ;
 Alan Kelly (1968-), footballeur irlandais (fils du précédent) ;
 Alan Kelly (1975-), arbitre de football irlandais.